Килифи — может означать следующее:

 Килифи — город в Кении.
 Килифи (округ) — округ в Кении.
 Килифи (мост) — самый длинный мост в Кении.